Antonino Mannino – politico italiano
 Calogero "Lillo" Mannino – politico italiano, più volte ministro
 Claudia Mannino – politica italiana
 Franco Mannino – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Massimiliano Mannino – giocatore di calcio a 5 italiano
 Pietro Mannino – attore italiano
 Teresa Mannino – attrice e comica italiana

Altro
 Gennaro Mannino – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca